Il doppio del torneo di tennis Stockholm Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Nicklas Kulti e Mikael Tillström che hanno battuto in finale Chris Haggard e Peter Nyborg 7-5, 3-6, 7-5.

Teste di serie

 Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (semifinali)
 Joshua Eagle /  Andrew Florent (quarti di finale)

 David Adams /  John-Laffnie de Jager (primo turno)
 David Macpherson /  Brian MacPhie (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Stockholm Open 1998
ATP Tour 1998